Чималапа има више значења:

 Чималапа (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чималапа (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чималапа (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чималапа (Игвалапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чималапа (Акаксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику